Alexandre Lefebvre (né le ) est un joueur français de hockey sur glace.

Palmarès 
 Champion de la Ligue Magnus en 2006.
 Vainqueur de la Coupe de France en 2004 et 2005.

Statistiques en carrière 

| 2003-2004|| Dragons de Rouen|| Ligue Magnus|| 14|| 2|| 7|| 9|| 8|| 3|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
| 2004-2005|| Dragons de Rouen|| Ligue Magnus|| 27|| 1|| 7|| 8|| 48|| 12|| 3|| 3|| 6|| 12
|-
| 2005-2006|| Dragons de Rouen|| Ligue Magnus || 16|| 4|| 4|| 8|| 33|| 9|| 2|| 1|| 3|| 8
|-
| 2006-2007|| Dragons de Rouen|| Ligue Magnus|| 22|| 0|| 5|| 5|| 20|| 8|| 0|| 1|| 1||6 
|-
| 2007-2008|| Ducs de Dijon|| Ligue Magnus|| 19|| 2|| 5|| 7|| 24|| || || || ||
|-
| 2008-2009|| Ours de Villard-de-Lans|| Ligue Magnus|| 25|| 8|| 13|| 21|| 51|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2009-2010|| Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus|| 24|| 5|| 12|| 17|| 36|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2010-2011|| Albatros de Brest|| Division 1|| 26|| 18|| 25|| 43|| 36|| 3|| 2|| 4|| 6|| 2

Références 

Joueur français de hockey sur glace
Naissance en septembre 1985
Naissance à Rouen
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur des Ours de Villard-de-Lans
Joueur du Brest Albatros Hockey
Attaquant de hockey sur glace